Paszek ist der Familienname folgender Personen:

 Daria Paszek (* 1991), polnische Beachvolleyballspielerin
 Paulina Paszek (* 1997), deutsche Kanutin
 Tamira Paszek (* 1990), österreichische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Pašek
 Paschek
 Pasek